Первый дивизион 1966 () — 55-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 30 мая 1966 года и закончился 2 октября 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1967
Исландия
1966 год в Исландии